Het Aziatisch-Oceanisch kampioenschap korfbal 2022 is de elfde editie van dit internationale toernooi. Het is de eerste keer dat Thailand de gastheer is van dit toernooi en dat Thailand deelnemer is van het toernooi.

Ook is dit de eerste deelname van Singapore in dit eindtoernooi.

Deelnemers
  (gastland)
  (titelverdediger)
 
 
 
 
 
  Filipijnen
 
  
 
  Singapore

Toernooi

Poule A

Poule B

Finales

Eindstand van het toernooi

Externe Links

Aziatisch-Oceanische kampioenschappen korfbal
Korfbal in 2022
Sportevenement in Thailand